

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 5 podstawowych 
 Zieleniewo – część wsi Bierzyn w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Boniewo
 Zieleniewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Chodecz 
 Zieleniewo – część wsi Pianówka w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Czarnków
 Zieleniewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Bierzwnik 
 Zieleniewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kołobrzeskim, w gminie Kołobrzeg 
 Zieleniewo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Bobolice
 Zieleniewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Kobylanka

Zobacz też 
 Zieleniew